Kābūl (hebreiska: כבול) är en ort i Israel.   Den ligger i distriktet Norra distriktet, i den norra delen av landet. Kābūl ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kābūl är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Har Kavul,  meter över havet,  km söder om Kābūl. Runt Kābūl är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Karmi'el,  km nordost om Kābūl. Trakten runt Kābūl består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Norra distriktet